Fåborg Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Fåborg Sogn (Faaborg-Midtfyn Kommune)
 Fåborg Sogn (Varde Kommune)